Chris McSorley (né le  à Hamilton) est un joueur professionnel de hockey sur glace à la retraite, désormais entraîneur.

Il est le frère de Martin McSorley, deux fois vainqueur de la Coupe Stanley avec les Oilers d'Edmonton.

Carrière de joueur

Statistiques

Carrière d'entraîneur

Statistiques

Références

Voir aussi

Naissance en mars 1962
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Spirits de Flint
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Knights de Nashville
Joueur du Thunder de Las Vegas
Entraîneur canadien de hockey sur glace